На летних Олмипийских играх 2008 года сборная Гондураса состояла из 25 человек (23 мужчины, 2 женщины). Они приняли участие в соревнованиях по 5 видам спорта, но не завоевали ни одной медали.

Результаты соревнований

Академическая гребля 

В следующий раунд из каждого заезда проходили несколько лучших экипажей (в зависимости от дисциплины). В финал A выходили 6 сильнейших экипажей, остальные разыгрывали места в утешительных финалах B-F.
 Мужчины

Тхэквондо 

 Мужчины до 80 кг: Мигель Феррера

Футбол 

Футбольная сборная Гондураса до 23-х лет стала чемпионом КОНКАКАФ и автоматически квалифицировалась на Олимпийские игры. Она посеяна в группе D вместе со сборными Нигерии, Италии и Южной Кореи. По результатам группового турнира сборная Гондураса заняла четвёртое место в группе и выбыла из борьбы за медали.

Примечания

Ссылки 
 Сборная Гондураса  на сайте sports-reference.com 

Страны на летних Олимпийских играх 2008 года